San Marcelino (Zambales), een gemeente in de Filipijnse provincie Zambales op het eiland Luzon
 San Marcelino (San Salvador), een vulkaan in het department Sonsonate in San Salvador